Die Serie A 1970/71 war die 39. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 27. September 1970 und endete am 23. Mai 1971. Als Aufsteiger kamen Varese FC, US Foggia und Catania Calcio aus der Serie B dazu.

Die Saison als Meister beendete der Inter Mailand und wurde damit Nachfolger von Cagliari Calcio. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Inter. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich der AC Mailand, der SSC Neapel, Juventus Turin und der FC Bologna. Über die Coppa Italia sicherte sich der AC Turin die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B absteigen mussten Foggia, Lazio Rom und Catania.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1970/71
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1970
Fußballsaison 1970/71